Титовская — название нескольких населённых пунктов:

 Титовская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Титовская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Титовская — деревня в Егорьевском районе Московской области.

Другое 
 Титовская — планируемая станция Второй линии Самарского метрополитена

См. также 
 Титовская волость (значения)
 Титовская Отва
 Титовская сопка